A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 8-án rendezték. A verseny helyi idő szerint 18:30-kor, magyar idő szerint 15:30-kor kezdődött. A Magyarországot képviselő Gombos Károly a 79. helyen végzett.

A verseny során harminc másodpercenként indították a sportolókat, a versenyzők tíz kilométert síeltek. A táv alatt két alkalommal érintették a lövőállásokat, ahol öt-öt célpontot kell eltalálniuk, az első ötöt fekvő, a második ötöt pedig álló helyzetből. Minden egyes rontott lövés után egy 150 méteres büntetőkört kellett tenniük.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F100